Dichlorpropan ist der Name von vier isomeren chemischen Verbindungen mit der Summenformel C3H6Cl2. Meist ist jedoch das 1,2-Dichlorpropan gemeint.

 1,1-Dichlorpropan
 1,2-Dichlorpropan
 1,3-Dichlorpropan
 2,2-Dichlorpropan